Robert Harris, (1944-) évêque canadien, évêque de Saint-John, au Nouveau-Brunswick de 2007 à 2019. 
 Robert Harris, (1957-) écrivain britannique, auteur de Fatherland
 Robert Harris (1955-), écrivain écossais pour la jeunesse, créateur du jeu Talisman
 Robert Harris, (1849-1919) peintre canadien.
 Robert Harris, (1843-1926) officier de la Royal Navy